Онуфрієнко — українське прізвище. Відомі носії:

 Онуфрієнко Анатолій Васильович (1935-1997) — баяніст та педагог, заслужений діяч мистецтв України.
 Онуфрієнко Василь Йосипович (1920-1992) — український поет, прозаїк, драматург, редактор, радіожурналіст, перекладач, член уряду УНР на вигнанні.
 Онуфрієнко Григорій Денисович — Герой Радянського Союзу.
 Онуфрієнко Ігор Давидович (Вайсбанд Ігор Давидович) — програміст, один із перших соціоніків.
 Онуфрієнко Лука Григорович — український вчений-гідролог, доктор географічних наук, професор, начальник відділу гідрологічних досліджень Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту.
 Онуфрієнко Юрій Іванович — російський льотчик-космонавт, полковник, Герой Російської Федерації.

Українські прізвища